Bistum Helsinki bezieht sich auf:

 das evangelisch-lutherische Bistum Helsinki, siehe Bistum Helsinki (evangelisch-lutherisch)
 das orthodoxe Bistum Helsinki, siehe Bistum Helsinki (orthodox)
 das römisch-katholische Bistum Helsinki, siehe Bistum Helsinki (römisch-katholisch)